Morušová může být:

 ulice v Česku
 Morušová (Praha)
 Morušová (Senohraby)
 Morušová (Šenov)

 ulice na Slovensku
 Morušová (Bratislava)
 Morušová (Liptovský Mikuláš)
 Morušová (Nitra)